Лауэншта́йн () — многозначный термин.

Немецкая фамилия  
Известные носители
 Лауэнштайн, Вольфганг (род. 1962) — немецкий аниматор и продюсер, один из братьев-близнецов Лауэнштайн.
 Лауэнштайн, Кристоф (род. 1962) — немецкий аниматор и продюсер, один из братьев-близнецов Лауэнштайн.

Топоним 
 Лауэнштайн — старинный дворцово-замковый комплекс на севере Баварии.
  — старинный дворцово-замковый комплекс на юге Саксонии.